AOQ est un sigle qui peut désigner :
 Association des ophtalmologistes du Québec ;
 Association des optométristes du Québec ;
 Association des orthodontistes du Québec ;
 Association d'orthopédie du Québec ;
 Assurance officielle de la qualité.